Thrombidae är en familj av svampdjur. Thrombidae ingår i ordningen Astrophorida, klassen horn- och kiselsvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Thrombidae 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Thrombidae